Casareggio ima više značenja:
 Casareggio, Genoa
 Casareggio, La Spezia
 Casareggio, Pavia